La Bruguièira ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 La Bruguière, Département Gard
 Labruguière, Département Tarn